Luksemburg:
 Weilerbach – miasto

Niemcy:
 Weilerbach – dzielnica Boppard
 Weilerbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Weilerbach – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern